Peteina är ett släkte av tvåvingar. Peteina ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Parasitflugor
Peteina